Дон Мануел има више значења:

 Дон Мануел (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дон Мануел (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Мануел (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дон Мануел, Армандо Круз Алмагер (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дон Мануел (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дон Мануел (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Дон Мануел (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику